Мэ́нди Пати́нкин (; 30 ноября 1952, Чикаго, Иллинойс) — американский певец и актёр, лауреат премий «Тони» (1980) и «Эмми» (1995), а также трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус» (1984, 1995, 2013).

Биография 

Родился в Чикаго в еврейской семье. Отец Лестер Патинкин работал на фабрике металлических изделий, мать вела кулинарные программы на телевидении. Патинкин получил известность на Бродвее, где работает и в настоящее время. В 1980 году он получил премию «Тони» как лучший актёр мюзикла за роль Че в мюзикле «Эвита». На эту премию он также номинировался в 1984 и 2000 годах.

В кино Патинкин известен своей ролью в фильме «Рэгтайм» Милоша Формана. За ней последовала роль Джулиуса Розенберга, казнённого вместе со своей женой в 1953 году за передачу секретов атомной бомбы Советскому Союзу, в фильме режиссёра Сидни Люмета «Дэниел». Затем Мэнди Патинкин получил главную роль в дебютном фильме Барбры Стрейзанд «Йентл».

С 2011 года занят в одной из ключевых ролей в телесериале канала Showtime «Родина», воплощая образ авторитетного сотрудника ЦРУ Соула Беренсона. После объявления номинаций на премию «Эмми» в июле 2012 года ведущие телекритики выразили недоумение по поводу отсутствия Патинкина в списке номинированных актёров. За второй сезон телесериала Патинкин был в третий раз в своей карьере выдвинут на премию «Золотой глобус», а также номинировался на «Эмми».

Известен также исполнением народных и современных еврейских песен на идише.

Патинкин женат, у него два сына.

Фильмография

Награды 
 1995 — премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале (за Chicago Hope)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Тони»
Выпускники Канзасского университета
Певцы и певицы на идише
Киноактёры США
Лауреаты премии Echo Klassik